Combat 56 - system walki wręcz stworzony dla polskich oddziałów specjalnych przez majora Arkadiusza Kupsa na początku lat 90. XX wieku. Nazwa pochodzi od numeru kompanii ze Szczecina, w której był szkoleniowcem.

Skuteczność walki "Combat 56" w wersji cywilnej jest problematyczna, gdyż system ten powstał dla oddziałów mundurowych i zakłada wykorzystanie broni.

Organizacją zajmującą się propagowaniem tego stylu walki jest Stowarzyszenie Combat 56. Zostało stworzone przez kadrę wykładowców i instruktorów w celu opracowania nowoczesnej metodyki nauczania prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożeń dla:
 służb profesjonalnie związanych z ochrona osób i mienia,
 służb więziennych, wojsk rozpoznania, służb specjalnych, straży granicznych, straży miejskiej,
 grup zawodowych i osób prywatnych szczególnie narażonych na ryzyko kontaktu ze światem przestępczym,
 młodzieży w formie szkoły przetrwania i przygody,
 firm i zespołów pracowniczych w formie imprez integracyjnych.
Sprawdzone działania operacyjne w systemie Combat 56 stosowane są obecnie w taktyce interwencji służb wojskowych, policji i ochrony. 

Walki treningowe zawsze odbywają się pod okiem instruktora, który przerywa je, gdy istnieje groźba kontuzji. Podczas sparingów w kontakcie nie stosuje się niebezpiecznych technik, np. wybicia oczu. Walki kontaktowe na gołe ręce odbywają się w dwóch fazach: pierwsza w pozycji stojącej - w twarz się uderza otwartą dłonią, w korpus pięścią, zaś kopnięcia dozwolone są również w twarz, druga faza toczy się po zejściu do parteru i kończy się w momencie założenia odpowiedniego chwytu kończącego. Inny rodzaj walk polega na tym, że jeden z partnerów uderza w rękawicach, drugi stara się sprowadzić go do parteru i założyć chwyt. Walczyć mogą tylko osoby, które ukończyły 3. stopień szkolenia lub mają długi staż treningowy.

Polskie sztuki walki